Odeski Okręg Wojskowy (rosyjski) – okręg wojskowy Armii Imperium Rosyjskiego
 Odeski Okręg Wojskowy (radziecki) – okręg wojskowy Armii Czerwonej
 Odeski Okręg Wojskowy (ukraiński) – okręg wojskowy wojska ukraińskiego